Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1998 – 3. edycja turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn, zorganizowana przez EHF – w dniach od 29 maja do 7 czerwca 1998 we Włoszech – dla 12 najlepszych reprezentacji seniorskich na „starym kontynencie”, mająca na celu wyłonienie najlepszej z nich (mistrza Europy).

To pierwsza w historii seniorska impreza rangi mistrzowskiej w piłce ręcznej, której gospodarzem były Włochy. Wszystkie 38 spotkań mistrzostw rozegrano w dwóch obiektach, użytkowanych na co dzień jako hale lodowe: Palaonda w Bolzano i MeranArena w Merano.

Eliminacje

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Mecz o 3. miejsce

Finały

Klasyfikacja ostateczna i bilans końcowy

Klasyfikacja strzelców 

 Najlepszy zawodnik (MVP):  Daniel Stephan

Drużyna gwiazd 
 Bramkarz:  Peter Gentzel
 Lewoskrzydłowy:  Stefan Kretzschmar
 Lewy rozgrywający:  Daniel Stephan
 Środkowy rozgrywający:  Tałant Dujszebajew
 Obrotowy:  Andriej Ksepkin
 Prawy rozgrywający:  Siergiej Pogoriełow
 Prawoskrzydłowy:  Johan Petersson

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
1998 w piłce ręcznej
Piłka ręczna we Włoszech
1998 we Włoszech
Sport w Bolzano